Z95 ou Z-95 peut faire référence à :
 une présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires d'après la classification internationale des maladies

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres